Міста М'янми — список найбільших міст М'янми за населенням.

Міста із населенням понад 50000 осіб 

У таблиці зібрані міста з населенням більше 50.000 жителів за переписом 31 березня 1983, населення також розраховане на 1 січня 2006.

Посилання 
 Central Statistical Organization
 World Gazetteer — Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Myanmars
 City Population — Historische Einwohnerzahlen der Städte Myanmars

М'янма